Нижче подано перелік усіх головних тренерів футбольного клубу «Зоря» (Луганськ).

Тренери

Джерела 
 Головні тренери на сайті zarya.lg.ua 
 Тренери. «Зоря» Луганськ. Історія та статистика 

Зоря (Луганськ)